Анна Хопкинс (; ) — канадская актриса.

Биография 
Анна Хопкинс родилась 12 февраля 1987 года в Монреале, Квебек, Канада. Отец — визуальный артист Том Хопкинс. Окончила Университет Конкордия и Институт политических исследований (Париж).

Анна дебютировала на телевидении в 2005 году. Наиболее известна по ролям в сериалах «Вызов» и «Стрела».

С 2018 года снимается в сериале «Пространство».

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Университета Конкордия